Die West London Synagoge (), abgekürzt WLS (, ‚Heilige Gemeinde Tor von Zion‘) ist eine reformierte Synagoge in der Nähe des Marble Arch in London. Die Synagoge wurde 1870 errichtet und zählt zu den ältesten Synagogen des Vereinigten Königreichs.

Geschichte 
Am 15. April 1840 kündigten 24 Mitglieder der Kongregationen der sephardischen Bevis-Marks-Synagogengemeinde und der aschkenasischen Großen Synagogengemeinde ihre Mitgliedschaften, um eine neue Gemeinde „für Britische Juden“ („weder Deutschen noch Portugiesen“) zu gründen. Am 27. Januar 1842 wurde die West-London-Synagoge in einer Kapelle in der Burton Street etabliert. Die größer werdende Gemeinde bezog 1848 neue Räume in der Margaret Street, und schließlich, 1870, die neue Synagoge an der Upper Berkley Street, die 1000 Gläubigen Platz bot.

Orgel 
Die Synagoge verfügt über eine große Orgel der Firma Harrison & Harrison aus dem Jahr 1908. Das Instrument mit elektropneumatischer Schleiflade wurde 2007 von der Orgelbaufirma Rieger restauriert. Es hat 55 Register auf vier Manualwerken und Pedal.

Weblinks 

 Website der Synagogen-Gemeinde

Einzelnachweise 

Synagoge in London
Synagogenbau in London
London
London
London
Neuromanisches Bauwerk im Vereinigten Königreich
Sakralbau in der City of Westminster
Bauwerk des Historismus in London